Береговая лягушка () — вид земноводных из семейства настоящих лягушек. Эндемик Юго-Восточной Азии: Индонезия, Малайзия и Таиланд. Длина самцов 45—68 мм, самок 85—100 мм. Самки откладывают в воду от 500 до 2000 яиц. Встречаются около водопадов, в мелких водоёмах, ручьях в тропических лесах на высотах от 0 до 1700 м. Вид O. hosii был впервые описан в 1891 году бельгийско-британским зоологом Джорджем Альбертом Буленджером (George Albert Boulenger; 1858—1937) под первоначальным названием . Назван в честь этнолога и зоолога Чарльз Хоуза. Близок к видам ,  (Бирма) и  (Вьетнам),  (Вьетнам).

Примечания

Литература 
 Inger, Robert F. 1966. The systematics and zoogeography of the Amphibia of Borneo. Fieldiana. Zoology 52: 1-402.
 Fei, L., C.-y. Ye, Y.-z. Huang, J.-p. Jiang, and F. Xie. 2005. An Illustrated Key to Chinese Amphibians. Chongqing: Sichuan Publishing House of Science and Technology.
 Frost, D. R., T. Grant, J. Faivovich, R. H. Bain, A. Haas, C. F. B. Haddad, R. O. de Sá, A. Channing, M. Wilkinson, S. C. Donnellan, C. J. Raxworthy, J. A. Campbell, B. L. Blotto, P. E. Moler, R. C. Drewes, R. A. Nussbaum, J. D. Lynch, and D. M. Green. 2006. The amphibian tree of life. Bulletin of the American Museum of Natural History 297: 1-370.

Odorrana
Животные, описанные в 1891 году
Земноводные Юго-Восточной Азии
Эндемики Юго-Восточной Азии
Таксоны животных, названные в честь людей